Полонез Огинского, также «Проща́ние с Ро́диной» (, авторское обозначение — Полонез № 13) — полонез ля минор, написанный польско-белорусским композитором Михаилом Огинским. Полонез был написан в 1794 году, предположительно в имении Залесье недалеко от Сморгони (ныне Гродненская область). Один из самых известных полонезов. Считается, что Огинский написал это произведение, покидая Речь Посполитую после подавления российскими войсками восстания Костюшко, в котором он принимал участие.

Первоначально было написано для клавира, существуют переложения для различных инструментов и оркестровка. Полонез записан рядом известных исполнителей, в том числе Вандой Ландовской (на клавесине). Ансамбль «Песняры» исполняет полонез Огинского с текстом на русском и белорусском языках, написанным руководителем коллектива Вячеславом Шараповым, а также на польском (автор — А. Ковалевский) и украинском (перевод Бориса Гридина). Также известен белорусский текст, написанный бардом и поэтом Сяржуком Соколовым-Воюшем.

«Полонез Огинского» дал название одноимённому фильму. В московском метрополитене до 2017 года начальные такты полонеза Огинского звучали при попытке неоплаченного прохода через турникеты типа АКП-73М.

«Полонез Огинского» рассматривался как вариант государственного гимна Белоруссии, однако, по мнению государственной комиссии, отклонившей этот вариант, он слишком сложен для исполнения и понимания в качестве официального гимна. По другим сведениям, комиссию смутили польские коннотации слова «полонез».

В кино 
 Полонез Огинского — фильм режиссёра Льва Голуба, снятый на киностудии Беларусьфильм в 1971 году

Примечания

Ссылки 
 
 
 Полонез Огинского  (Песняры, на русском языке (слова В. Шарапова), 2018 г., акапельное исполнение))
 Полонез Огинского  (переложение для струнного квартета, исполняет Квартет имени Чюрлёниса)
 Полонез Огинского  (переложение для домры, гитары и контрабаса, исполняет трио «Тройка», Новая Зеландия)
 Полонез Огинского на белорусском языке  (проект «Я нарадзіўся тут», Беларусь)

Музыкальные произведения 1794 года
Полонезы